Mountain City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mountain City (Georgia)
 Mountain City (Nevada)
 Mountain City (Tennessee)
 Mountain City (Texas)